Алексе́й Бори́сович Ве́ллер () — российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва (2016—2021), Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва с 2021 года, член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции «Единая Россия».

До этого — мэр города Мурманск и председатель мурманского Горсовета (с 10 декабря 2010 — 5 октября 2016 года), депутат мурманского городского Совета (март 2009 — октябрь 2016). Председатель Совета депутатов Мурманска (март 2009 — 5 августа 2010). Был избран главой города Мурманск из состава депутатов Горсовета Мурманска после добровольного ухода с поста Степана Тананыкина.

В 2021 году стал кандидатом в депутаты Государственной думы VIII созыва по Енисейскому одномандатному избирательному округу № 57.

За нарушение территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии,  Японии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Родился 9 января 1966 года в Мурманске в семье известного мурманского строителя Бориса Наумовича Веллера. В 1987 году окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева по специальности «Промышленное и гражданское строительство», присвоена квалификация «Инженер-строитель».

С 1991 года — в ОАО «Строительная компания „АСМ“ („Агростроймонтаж“)», является одним из её учредителей, с 2000 года — председатель совета директоров.

С 2004 года депутат Совета депутатов города Мурманска третьего созыва. Председатель постоянной комиссии по экономической политике и хозяйственной деятельности Совета депутатов г. Мурманска.

18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы Российской Федерации седьмого созыва по 128-му Мурманскому одномандатному округу. Был выдвинут от партии «Единая Россия», получил  голосов (44,16 %).

В октябре 2016 года, в день столетия Мурманска, ушёл с поста главы муниципального образования в связи с избранием в Госдуму.

19 июля 2018 года проголосовал за повышение пенсионного возраста.

В 2021 году был избран президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.

19 сентября 2021 года избран депутатом Государственной думы Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 57 «Красноярский край — Енисейский одномандатный избирательный округ».

В конце февраля 2022 года Алексей Веллер вместе с другими депутатами Госдумы попал под санкции за голосование о признании Донецкой и Луганской Народных Республик.

Законотворческая деятельность 
С 2016 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созыва, выступил соавтором 14 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Международные санкции 
Из-за нарушения территориальной целостности и независимости Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 23 февраля 2022 года был включен в санкционный список всех стран Европейского союза. С 24 февраля 2022 года находится под санкциями Канады. С 25 февраля 2022 года находится под санкциями Швейцарии. С 26 февраля 2022 года находится под санкциями Австралии. С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. С 18 марта 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии. С 24 марта 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. С 12 апреля 2022 под персональными санкциями Японии.

Указом президента Украины Владимира Зеленского с 7 сентября 2022 года находится под санкциями Украины.

Семья 
Женат, имеет троих детей: сына от первого брака и двух дочерей от второго. Жена Веллера в 2016 году задекларировала доход в 52 млн рублей.

Примечания 

Члены «Единой России»
Главы Мурманска
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Совета депутатов Мурманска
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине